

Musica 
 Welcome to the Jungle – singolo dei Guns N' Roses del 1987
 Welcome to the Jungle: A Rock Tribute to Guns N' Roses – album del 2022

Film 
 Il tesoro dell'Amazzonia (Welcome to the Jungle) - film del 2003 diretto da Peter Berg
 Welcome to the Jungle - film del 2007 diretto da Jonathan Hensleigh
 Benvenuti nella giungla - film del 2013 diretto da Rob Meltzer
 Jumanji - Benvenuti nella giungla (Jumanji: Welcome to the Jungle) - film del 2017 diretto da Jake Kasdan
 Welcome to the Jungle - film del 2020 diretto da Jamie Foxx